Карнович — фамилия:

 Карнович, Евгений Петрович (1824—1885) — русский писатель, историк, журналист.
 Карнович, Ефим Степанович (1793—1855) — помещик Ярославской губернии, передовой сельский хозяин своего времени.
 Карнович, Ольга Валериановна (1865—1929) — вторая жена великого князя Павла Александровича.

Составные фамилии

См. также 
 Карновичи
 Карнович-Валуа